Spandaryani Jrambar är en reservoar i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer sydost om huvudstaden Jerevan. Spandaryani Jrambar ligger  meter över havet. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Spandaryani Jrambar.

Trakten runt Spandaryani Jrambar består i huvudsak av gräsmarker. Runt Spandaryani Jrambar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Insjöar i Siunik